Дефле́ктор (від  — «відхиляю») — термін, що має такі значення:
 Дефлектор — витяжний пристрій на вентиляційній шахті або димарі.
 Дефлектор — пристрій, яким змінюють напрям потоку рідини, газів, електромагнітного випромінювання, акустичних хвиль тощо.
 Дефлектор — прилад для вимірювання девіації магнітних компасів.
 Дефлектор — відбивач для зміни напрямку струменя реактивного двигуна.
 Дефлектор — пристрій для підведення охолоджувального повітря до внутрішньої поверхні лопаток турбіни.

Див. також 
 Оптичний дефлектор
 Оптико-механічний дефлектор
 Оптико-механічний голографічний дефлектор
 Магнітоелектричний оптичний дефлектор

Література 
 
 Ребрин Ю. К. Управление оптическим лучом в пространстве / М.: Сов. Радио. 1977. — 335 с. 
 Ребрин Ю. К., Сидоров В. И. Оптические дефлекторы. — Киев: Техніка, 1988 .

Посилання